Althoff steht für:

 Althoff-Amboss-Film AG, Filmproduktionsgesellschaft in Berlin während der 1920er
 Althoff-Atelier, Filmatelier in Babelsberg von 1939 bis 1946
 Althoff Hotels, deutsche Hotelkette – dort auch die Hotels
 Althoffschule, Gymnasiale Oberschule in Potsdam-Babelsberg von 1917 bis 1950
 Kaufhaus Althoff, Warenhauskette
 Althoff (Zirkus), Zirkusdynastie seit 1660 mit mehr als 70 Zirkusunternehmen
 Zirkus Giovanni Althoff
 Circus Corty & Althoff

Althoff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Althoff (1913–1998), Artist, Dompteur und Zirkusdirektor, Träger des Titels „Gerechter unter den Völkern“
 Adrianus Aloijsius Felix (Lex) Althoff (1904–1943), niederländischer Journalist und Widerstandskämpfer
 Andreas Althoff, deutscher Filmeditor
 Bernd-Christian Althoff (* 1983), deutscher Schauspieler

 Bo Althoff (* 1944), schwedischer Leichtathlet und Läufer
 Christian Althoff (* 1973), deutscher Eishockeyspieler
 Ernst Althoff (1928–2016), deutscher Architekt und Designer
 Friedrich Althoff (1839–1908), preußischer Kulturpolitiker
 Fritz Fleege-Althoff (1886–1945), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gerd Althoff (* 1943), deutscher Historiker
 Gustav Althoff (1885–1948), deutscher Filmproduzent
 Henno Althoff (* 1960), deutscher Musikproduzent, Tontechniker und Studiobesitzer
 Henry J. Althoff (1873–1947), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Belleville
 Hugo Althoff (1884–1960), deutscher Bauingenieur und Politiker, Stadtbaurat in Breslau und Senator der Freien Stadt Danzig
 Ingeburg Althoff (* 1967), deutsche Ruderin, siehe Ingeburg Schwerzmann
 Jochen Althoff (* 1962), deutscher Altphilologe
 Kai Althoff (* 1966), deutscher Installations- und Videokünstler, Fotograf sowie Musiker
 Karl Althoff (1914–1966), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Karl-Heinz Althoff (1925–2021), deutscher Physiker
 Matthias Althoff (* 1981), deutscher Informatiker
 Nicolaus Althoff (1752–1830), Bürgermeister und Mitglied der Landstände in Waldeck
 Pamela Althoff (* 1953), ehemalige Senatorin von Illinois, USA
 Sigrid Althoff, deutsche Pianistin
 Theodor Althoff (1858–1931), deutscher Unternehmer
 Thomas H. Althoff (* 1953), deutscher Hotelier
 Walburga Hülk-Althoff (* 1953), deutsche Romanistin

Siehe auch:
 Althof
 System Althoff